Samokov  peut désigner plusieurs lieux :
 en Bulgarie:
 la ville de Samokov ;
 la commune de Samokov ;
 en République de Macédoine :
 le village de Samokov sur la commune de Makedonski Brod.